Первенство Казахстана по футболу 2002 года — 8-й турнир Высшей лиги (ранее — Первой лиги), в котором приняли участие 7 клубов.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2002 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу